Idiomacromerus är ett släkte av steklar. Idiomacromerus ingår i familjen gallglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gallglanssteklar
Idiomacromerus